Andalucia Tennis Experience 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på grusbaner. Det var den første udgave af Andalucia Tennis Experience, og den var en del af WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA International-turnering. Turneringen blev afviklet i Club de Tenis Puente Romano i Marbella, Spanien i perioden 6. – 12. april 2009.

Damesingletitlen blev vundet af serberen Jelena Janković, som i finalen slog værtslandets Carla Suarez Navarro med 6-3, 3-6, 6-3. Det var Janković' 10. WTA Tour-titel i karrieren men den første i 2009 efter en skuffende start på sæsonen, hvor hun mistede førstepladsen på verdensranglisten og måtte se sig slået tidligt ud i Australian Open, Indian Wells og Miami. På vej til triumfen overlevede hun en maratonkamp i kvartfinalen, hvor hun slog Roberta Vinci med 3-6, 6-3, 7-6, og i semifinalen og finalen besejrede hun Spaniens to bedste singlespillere.

Carla Suarez Navarro, som var næstbedste spanier på verdensranglisten, havde nået sin første WTA Tour-finale i karrieren ved bl.a. at slå Klára Zakopalová i kvarfinalen. Tjekken havde overraskende vundet over den topseedede amerikaner, Serena Williams, i første runde, og det tidlige nederlag betød, at Williams mistede førstepladsen på verdensranglisten til Dinara Safina.

Damedoubleturneringen blev vundet af de 2.-seedede polakker Klaudia Jans og Alicja Rosolska, som i finalen besejrede de topseedede spaniere Anabel Medina Garrigues og Virginia Ruano Pascual med 6-3, 6-3. Det var Jans' første WTA Tour-titel, mens partneren Rosolska tidligere havde vundet én double-titel.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 23 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens seks spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen, heraf to lucky losers, som erstattede Lourdes Domínguez Lino og Rossana de los Ríos, som med kort varsel meldte afbrud. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Andalucia Tennis Experience  
 Sony Ericsson WTA Tour – Andalucia Tennis Experience 2009 – Resultater  
 Sony Ericsson WTA Tour Newsroom – Jankovic Wins First Title of Year in Marbella (12. april 2009) 

WTA Tour 2009